Aukkoluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Aukkoluoto (vid Livonsaari, Nådendal), Egentliga Finland, 
 Aukkoluoto (vid Pakinainen, Nådendal), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar